Lorenzo Giustino era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al primo turno da Timofey Skatov.

In finale Zizou Bergs ha sconfitto Timofey Skatov con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Andrej Martin (quarti di finale)
  Mohamed Safwat (primo turno)
  Kimmer Coppejans (quarti di finale)
  Enzo Couacaud (secondo turno)

  Lorenzo Giustino (primo turno)
  Dmitrij Popko (semifinale, ritirato)
  Denis Istomin (secondo turno)
  João Menezes (primo turno)

Qualificati 

  Evan Furness (quarti di finale)
  Filip Jianu (secondo turno)

  Vladyslav Orlov (primo turno)
  Vitaliy Sachko (primo turno)

Wildcard 

  Timofey Skatov (finale)
  Denis Yevseyev (secondo turno)

  Beibit Zhukayev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Almaty Challenger 2021